Sam Martin, giocatore di football statunitense
Sam Martin, cantante statunitense